

Населені пункти та їхні частини
 Пшистань — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пшистань — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пшистань — осада в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшистань — лісова осада в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки